Faicel Jaballah – judoka tunisino
 Khadija Jaballah – atleta paralimpica tunisina
 Sabri Jaballah – ex calciatore tunisino